Buon Gesù (frazione)
 Chiesa del Buon Gesù
 Chierici regolari del buon Gesù

Pagine correlate 

 Gesù Buon Pastore